Хруставка — українське прізвище. Відомі носії:
 Хруставка Амвросій (1901—1981)  — український релігійний діяч.
 Хруставка Дмитро Семенович (1924—2000) — український хоровий диригент, фольклорист

Примітки